Víctor Medina puede referirse a:

 Víctor Medina, futbolista mexicano
 Víctor Medina, futbolista panameño
 Víctor Medina Díaz, político chileno
 Víctor Medina, comediante venezolano